A triangle jelentheti a következőket:

Földrajz
 Triangle (New York)
 Triangle (Virginia)
 Triangle (West Yorkshire)
 Triangle (Zimbabwe)

Zene
 Triangle, japán együttes
 Triangle, a The Beau Brummels 1967-es albuma
 Triangle, a Perfume 2009-es albuma
 Triangle, a Diaura 2014-es albuma
 Tri-Angle, a TVXQ 2004-es albuma